Brushy Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Brushy Mountain (Jefferson County, Alabama)
 Brushy Mountain (Lawrence County, Alabama)
 Brushy Mountain (Apache County, Arizona, 2456 m)
 Brushy Mountain (Apache County, Arizona, 2578 m)
 Brushy Mountain (Graham County, Arizona)
 Brushy Mountain (Greenlee County, Arizona)
 Brushy Mountain (Maricopa County, Arizona)
 Brushy Mountain (Yavapai County, Arizona, 1820 m)
 Brushy Mountain (Yavapai County, Arizona, 1883 m)
 Brushy Mountain (Carroll County, Arkansas)
 Brushy Mountain (Franklin County, Arkansas)
 Brushy Mountain (Logan County, Arkansas)
 Brushy Mountain (Montgomery County, Arkansas)
 Brushy Mountain (Perry County, Arkansas)
 Brushy Mountain (Pike County, Arkansas)
 Brushy Mountain (Saline County, Arkansas)
 Brushy Mountain (Searcy County, Arkansas)
 Brushy Mountain (Yell County, Arkansas)
 Brushy Mountain (Colorado)
 Brushy Mountain (Fannin County, Georgia)
 Brushy Mountain (Paulding County, Georgia)
 Brushy Mountain (Glenn County, Kalifornien)
 Brushy Mountain (Humboldt County, Kalifornien, 1075 m)
 Brushy Mountain (Humboldt County, Kalifornien, 895 m)
 Brushy Mountain (Mendocino County, Kalifornien)
 Brushy Mountain (Tehama County, Kalifornien)
 Brushy Mountain (Trinity County, Kalifornien, 1629 m)
 Brushy Mountain (Trinity County, Kalifornien, 1854 m)
 Brushy Mountain (Estill County, Kentucky)
 Brushy Mountain (Whitley County, Kentucky)
 Brushy Mountain (Massachusetts)
 Brushy Mountain (Catron County, New Mexico, 2266 m)
 Brushy Mountain (Catron County, New Mexico, 2490 m)
 Brushy Mountain (Grant County, New Mexico, 1907 m)
 Brushy Mountain (Grant County, New Mexico, 2320 m)
 Brushy Mountain (Grant County, New Mexico, 2480 m)
 Brushy Mountain (Sierra County, New Mexico, 2240 m)
 Brushy Mountain (Sierra County, New Mexico, 2251 m)
 Brushy Mountain (Socorro County, New Mexico)
 Brushy Mountain (Taos County, New Mexico)
 Brushy Mountain (Buncombe County, North Carolina)
 Brushy Mountain (Clay County, North Carolina)
 Brushy Mountain (Haywood County, North Carolina)
 Brushy Mountain (Henderson County, North Carolina)
 Brushy Mountain (Jackson County, North Carolina)
 Brushy Mountain (Madison County, North Carolina, 1196 m)
 Brushy Mountain (Madison County, North Carolina, 565 m)
 Brushy Mountain (Polk County, North Carolina)
 Brushy Mountain (Transylvania County, North Carolina)
 Brushy Mountain (Le Flore County, Oklahoma)
 Brushy Mountain (Love County, Oklahoma)
 Brushy Mountain (McCurtain County, Oklahoma)
 Brushy Mountain (Muskogee County, Oklahoma)
 Brushy Mountain (Curry County, Oregon)
 Brushy Mountain (Lake County, Oregon)
 Brushy Mountain (Campbell County, Tennessee, 699 m)
 Brushy Mountain (Campbell County, Tennessee, 886 m)
 Brushy Mountain (Cocke County, Tennessee)
 Brushy Mountain (Overton County, Tennessee, 456 m)
 Brushy Mountain (Overton County, Tennessee, 563 m)
 Brushy Mountain (Sevier County, Tennessee)
 Brushy Mountain (Burnet County, Texas)
 Brushy Mountain (Jeff Davis County, Texas)
 Brushy Mountain (Palo Pinto County, Texas)
 Brushy Mountain (San Saba County, Texas)
 Brushy Mountain (Alleghany County, Virginia)
 Brushy Mountain (Bath County, Virginia)
 Brushy Mountain (Botetourt County, Virginia, 575 m)
 Brushy Mountain (Botetourt County, Virginia, 739 m)
 Brushy Mountain (Craig County, Virginia)
 Brushy Mountain (Fauquier County, Virginia)
 Brushy Mountain (Pittsylvania County, Virginia)
 Brushy Mountain (Rockbridge County, Virginia, 1088 m)
 Brushy Mountain (Rockbridge County, Virginia, 825 m)
 Brushy Mountain (Rockingham County, Virginia)
 Brushy Mountain (Greenbrier County, West Virginia, 927 m)
 Brushy Mountain (Greenbrier County, West Virginia, 967 m)
 Brushy Mountain (Monroe County, West Virginia)
 Brushy Mountain (Pendleton County, West Virginia, 1007 m)
 Brushy Mountain (Pendleton County, West Virginia, 1258 m)
 Brushy Mountain (Pendleton County, West Virginia, 904 m)
 Brushy Mountain (Pocahontas County, West Virginia)